Pi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pizhou Shi, härad, Jiangsu, 
 Pi Xian (härad i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar